<< 60-я Церемонии вручения 62-я >>

61-я церемония вручения Прайм-тайм премии «Эмми» () — главная телевизионная премия США, награждающая лучшие телепрограммы года, выходящие в прайм-тайм. Вручение премий состоялось 20 сентября 2009 года в Nokia Theatre в Лос-Анджелесе, а ведущей выступила Кэти Гриффин.

Лауреаты и номинанты

Программы

Актёрские категории

Ведущие актёры

Актёры второго плана

Гостевые категории

Сценарии

Режиссура

Примечания

См. также 
 Премия Гильдии киноактёров США (2009)
 Золотой глобус (2009)

Ссылки 
 Academy of Television Arts and Sciences website

2009
События 20 сентября
Сентябрь 2009 года
2009 год в Калифорнии
История Лос-Анджелеса
Телевизионные премии 2009 года